Mittageisen peut faire référence à :
 Mittageisen , chanson du groupe anglais Siouxsie and the Banshees.
 mittageisen, groupe de dark wave suisse des années 1980.